Het seizoen 2011–2012 van FC Den Bosch was het 45ste jaar in het bestaan van deze Nederlandse betaaldvoetbalclub uit de gelijknamige stad. De club kwam uit in de Eerste Divisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker. Onder leiding van trainer-coach Alfons Groenendijk, bezig aan zijn tweede seizoen in Noord-Brabant, eindigde FC Den Bosch op de zesde plaats in de eindrangschikking. Tom van Weert maakte de meeste doelpunten van de selectie: hij scoorde 15 maal.

Selectie

Technische staf 
  Alfons Groenendijk (Trainer / Coach)
  Jan van Grinsven (Assistent-trainer)
  Arnold Scholten (Assistent-trainer)
  Wim van der Horst (Assistent-trainer)

Doel 
  16. Bruno Appels (contract tot 2012)
  1. Kevin Begois (contract tot 2012)

Verdediging 
  21. Joey Brock (contract tot juli 2013)
  13. Jeffrey Buitenhuis (amateur)
  2. Kees van Buuren (contract tot juli 2012)
  3. Daan van Dinter (contract tot juli 2012)
  20. Jeffrey Fortes (amateur)
  5. Tim Hofstede (contract tot 2013)
  23. Nick Netten (amateur)
  4. Jordens Peters  (contract tot juli 2012)
  24. Mike Scholten (amateur)
  19. Sander van Weert (amateur)

Middenveld 
  26. Maarten Boddaert (contract tot juli 2012)
  6. Bart van Brakel (contract tot juli 2013)
  10. Benjamin van den Broek (contract tot juli 2013)
  14. Hasan Kilic (contract tot juli 2014)
  18. Stijn de Looijer (amateur)
  17. Paco van Moorsel (contract tot juli 2012)
  8. Osama Rashid (contract tot juli 2012)
  25. Julian Willems (amateur)

Aanval 
  19. Diego Karg (amateur) (*)
  22. Gevaro Nepomuceno (amateur)
  15. Ronnie Reniers (contract tot juli 2012)
  9. Ralf Seuntjens (contract tot juli 2014)
  11. Danny Verbeek (contract tot juli 2013)
  7. Jeffrey Vlug (contract tot juli 2013)
  12. Tom van Weert (contract tot juli 2013)
(*)In winterstop vertrokken naar Telstar

Aangetrokken

Vertrokken

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

KNVB-beker

Zie ook 
 Lijst van spelers van FC Den Bosch

Externe link 
 Website van FC Den Bosch
 Supportersclub FC Den Bosch

 2011/12
Den Bosch